Tongchang bezeichnet:

 Tongchang (Jinping) (铜厂乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jinping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Tongchang (Yimen) (铜厂彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Kreis Yimen in der chinesischen Provinz Yunnan
 Tongch’ang-gun, Landkreis der nordkoreanischen Provinz P’yŏngan-pukto